Blöchl ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Blöchl (* 1980), deutsche Eisschnellläuferin
 Bianca Blöchl (* 1996), deutsche Fußballspielerin
 Franz Blöchl (1845–1909), österreichischer Landwirt und katholisch-konservativer Politiker
 Gerhard Blöchl (* 1981), deutscher Freestyle-Skirennläufer
 Johann Blöchl (1895–1987), österreichischer Politiker
 Josef Blöchl (1938–2006), deutscher Politiker (CSU) 
 Udo Blöchl (* 1946), Bremerhavener Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)

Siehe auch:
 Plöchl